Calmann ist der Name folgender Personen:

 John Calmann (1935–1980), britischer Verleger
 Kalmus „Calmann“ Lévy (1819–1891), Mitgründer des französischen Verlagshauses Calmann-Lévy
 Marianne Calmann, britische Schulbuchautorin und Verlegerin